Bastugrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastugrund, Korsholm, Österbotten, 
 Bastugrund, Vasa, Österbotten,

Se även
Bastugrunden

Robotskapade Finlandförgreningar